Ник Блад (, род. 20 марта 1982, Лондон, Англия) — английский актёр, режиссёр и продюсер. Наиболее известен по роли Лэнса Хантера в телесериале «Агенты „Щ.И.Т.“».

Ранняя жизнь и образование 
Ник Блад родился в Лондоне 20 марта 1982 года. В семь лет он вступил в местный актёрский кружок и вскоре понял, что хочет стать актёром. Он учился в Грамматической школе сэра Генри Флойда () и посещал Лондонскую академию музыкального и драматического искусства.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 

Выпускники Лондонской академии музыкального и драматического искусства
Киноактёры Великобритании